Jméno Bellegarde může mít více významů:

Osoby 
 Bellegardové – šlechtický rod
 Franz Bellegarde (1866 – 1915) – rakouský státní úředník a politik, poslanec Říšské rady
 Heinrich von Bellegarde (1756 – 1845) – rakouský polní maršál

Místa 
 Kanton Bellegarde – francouzský kanton v departmentu Loiret
 Bellegarde (Loiret) – obec v departmentu Loiret 
 Bellegarde (Gard) – obec v departmentu Gard 
 Kanton Bellegarde-sur-Valserine – francouzský kanton v departmentu Ain
 Kanton Bellegarde-en-Marche – francouzský kanton v departmentu Creuse

Stavby 
 Zámek Bellegarde – zámek v departmentu Loiret 
 Fort de Bellegarde – pevnost nad městem Le Perthus, v departmentu Pyrénées-Orientales